Guaraciensi – abitanti di Guaraci (Paraná)
Guaraciensi – abitanti di Guaraci (San Paolo)